Die Mestaruussarja 1968 war die 38. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 28. April bis 6. Oktober ausgespielt. Meister wurde Turku PS vor Titelverteidiger Lahden Reipas.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Tommy Lindholm von TPS Turku wurde mit 23 Toren erneut Torschützenkönig.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 12. Oktober 1968 im Olympiastadion Helsinki zwischen Kuopion PS und Titelverteidiger Kotkan Työväen Palloilijat statt. Kuopio gewann mit 2:1.

Internationales Abschneiden 
Turku PS qualifizierte sich als Meister für den Europapokal der Landesmeister 1969/70, Pokalsieger Kuopion PS nahm am Europapokal der Pokalsieger 1969/70 teil:

 Meister Turku PS (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 0:1 und 0:4 gegen  Kjøbenhavns Boldklub
 Pokalsieger Kuopion PS (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:0 und 0:1 gegen  Académica de Coimbra

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1968
1968